Та́волга вязоли́стная, или Лаба́зник вязоли́стный, или Та́воложник () — многолетнее травянистое растение рода  семейства , произрастающее на влажных лугах в странах Европы и Западной Азии, а также интродуцированное и натурализовавшееся в Северной Америке.

Название 
Толковый словарь В. И. Даля приводит для таволги вязолистной целый ряд русских народных названий: «батер,… таволожник,… белоголовка, белоголовец, донник?, жердовник, лабазник, лабазка, медуница, медунишник, плакун?, живокость, болотная бузина?, богула, раповник, храповник, чертогрыз, топырка, шламда, огуречник? (ошибочно жимолость)».

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5—2 м с прямостоячим гладким ребристым густо облиственным, простым или ветвистым стеблем и мочковатой корневой системой. Корневище ползучее. Корни без клубневидных утолщений.

Листья прерывисто-перистораздельные с двумя — тремя парами боковых заострённых пильчатых и одним более крупным конечным листочком, разделённым на 3—5 долей. Они сверху голые тёмно-зелёные, снизу беловойлочные. Между крупными листьями расположены промежуточные мелкие, остро-зубчатые. При растирании листья издают резкий запах. Боковые листочки прикорневых листьев в числе четырёх — десяти пар, от широкояйцевидных до яйцевидно-ланцетных, цельные или слегка лопастные, надрезанно-пильчатые.

Цветки многочисленные мелкие жёлто-белые кремовые душистые, собраны в густые рыхлые метёлки длиной до 20 см. Лепестков и долей чашечки по пять (редко лепестков шесть). Лепестки с длинным ноготком; гипантий плоский; тычинки в 1,5—2 раза длиннее лепестков. Цветёт в июне—июле.

Плод — многоорешек, состоящий из 10—15 спирально закрученных голых, твердеющих по мере созревания односемянных орешков. Плодоношение в июле—августе. Одно растение даёт до пятисот семян. Семена распространяются ветром или водой.

Число хромосом 2n = 14 (16).

Распространение и экология 
Таволга вязолистная распространена в Европе (Скандинавия, Центральная Европа, страны на побережье Атлантического океана, центральные области Украины — редко, Карпаты — редко, Северное Причерноморье) и во многих районах Азии (Средняя Азия — северная часть, в горах до Джунгарского Алатау; Малая Азия, Монголия).

В России встречается в европейской части и в Предкавказье (кроме крайнего юго-востока; в Верхне-Волжском районе редко), Западной и Восточной Сибири (только в южной части Забайкалья до Хэнтэйского нагорья).

Растёт по сырым низинным и послелесным лугам и низинным травяным болотам, на опушках заболоченных лесов, в пойменных и влажных тенистых лесах, по берегам водоёмов и канавам.

Химический состав 
Растение содержит аскорбиновую кислоту, следы кумаринов, фенольные соединения, фенолгликозиды, дубильные вещества (6—23,7 %), флавоноиды, халконы. Надземная часть растения содержит также фенолкарбоновые кислоты (кофейную и эллаговую), катехины, эфирное масло (в цветках 0,2 %), ароматические соединения (ванилин, метилсалицилат, салициловый альдегид), стероиды, камфору и высшие жирные кислоты.

В листьях содержится от 120 до 250 мг % аскорбиновой кислоты.

Значение и применение 
Таволга вязолистная богата дубильными веществами и пригодна для окраски и дубления лёгких и тяжёлых кож, но не используется кожевенной промышленностью.

Охотно поедается . По наблюдениям в Западной Сибири крупный рогатый скот поедает плохо. Небольшой примесью к сену поедается хорошо. Хорошо ест , , , . Рябчик летом поедает листья, осенью плоды. Листья и соцветия поедаются . Однако практического значения для оленей не имеет. По наблюдениям в Окскоми Печоро-Илычском заповеднике верхушка растения часто поедается .

Растение издавна применяется в народной медицине. В лекарственных целях используют все части растения — траву, цветки и корни. Таволга входит в официальную фармакопею многих стран Западной Европы, но особенно широко её применение в народной медицине. Настой травы используют при простуде и ревматических болях. Отвар корней применяют как общеукрепляющее, мочегонное средство. Отвар цветков ценится как проверенное средство от водянки, ревматизма и подагры. Компрессы с настоем травы или корней прикладывают к суставам, поражённым артритом или ревматизмом, а также используют для промываний глаз при конъюнктивитах. Настойка травы обладает антибактериальным действием и способствует эпителизации трофических язв на ногах, ран и ожогов и может использоваться как ранозаживляющее средство. В тех же случаях успешно используют мазь. Порошок из сухих цветков раньше нюхали при насморке.

Отвар цветков в эксперименте оказывает сосудоукрепляющее, противовоспалительное, противоязвенное, стресс-протективное свойства.

Цветки и листья иногда служат заменителем чая. Молодые побеги на Кавказе используют в качестве салата.

Хороший медонос.

Примечания

Литература

Ссылки 

Розановые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Красильные растения
Медоносы
Сорные растения
Растения болот
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)
Кормовые растения европейского лося